Amerikai Egyesült Államok
 Artic (Indiana)
 Artic (Washington)